Eliminators – film del 1986 diretto da Peter Manoogian
Eliminators - Senza regole (Eliminators) – film del 2016 diretto da James Nunn